Rosenius är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 254 personer bosatta i Sverige. Den i eftertiden mest kände med detta namn var väckelsepredikanten Carl Olof Rosenius.

Personer med efternamnet Rosenius
 Agatha Rosenius (1814–1874), psalmförfattare
 Bengt Rosenius (1918–1979), officer i flygvapnet, generalmajor
 Carl Rosenius (1897–1981), finländsk läkare
 Carl E. Rosenius (1869–1942), arkitekt
 Carl Olof Rosenius (1816–1868), väckelsepredikant, skribent, psalmförfattare
 Efraim Rosenius (1855–1932), journalist
 Elisabeth Rosenius (1848–1889), grundare av Föreningen för sömmerskor
 Erik Rosenius (1667–1738), präst, "stamfar till fyra adliga ätter"
 Erik Anders Rosenius (1814–1866), präst, hovpredikant
 Frank Rosenius (född 1940), sjöofficer, viceamiral
 Josef Rosenius (1853–1930), präst, författare
 Martin Rosenius (1825–1901), teolog, professor
 Paul Rosenius (1865–1957), läkare, ornitolog och författare
 Ragnhild Rosenius (född 1932), arkitekt
 Åke Rosenius, flera personer
 Åke Rosenius (illustratör) (född 1965), illustratör och serietecknare
 Åke Rosenius (VD) (född 1957), VD och häcklöpare

Carl Olof Rosenius släktträd (urval)
 Anders Rosenius, komminister i Nysätra, Västerbottens län
 Carl Olof Rosenius (1816–1868), väckelsepredikant
+ Agatha Rosenius (1814–1874), psalmförfattare, gift med Carl Olof Rosenius
 Carl David Rosenius, civilingenjör
 Carl E. Rosenius, (1869–1942), arkitekt
 Josef Rosenius (1853–1930), komminister, författare
 Efraim Rosenius (1855–1932), redaktör
 Martin Rosenius (1825–1901), teolog, professor
 Paul Rosenius (1865–1957), läkare, ornitolog

Källor

Svenska efternamn